All Shall Fall е осми студиен албум на блек метъл групата Immortal. През януари 2008 г. започва писането на песните. Записан е в The Abyss studios в периода април-май 2009 г.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, китара
 Аполион – бас
 Хорф – барабани
 Демонас Дуум Окулта – текстове

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 2009 година